Szemes ist der Name folgender Personen:

 Mari Szemes (1932–1988), ungarische Schauspielerin
 Marianne Szemes (1924–2003), ungarische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Mihály Szemes (1920–1977), ungarischer Filmregisseur